Соня Сон  () (родена на 1964 г.) е американска актриса. Тя е известна с ролята си на детектив Кима Грегс в сериала „The Wire“, който доведе до настоящата си работа като лидер на инициативата Балтимор общност ReWired за промян", през 2002-2008 и с ролята на Саманта Бейкър в „Скрити доказателства“.

Филмография

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси